Александар Дима може бити:
 Томас Александар Дима (1762—1806), француски генерал, отац Александра Диме оца
 Александар Дима Отац (1802—1870), француски књижевник, аутор романа Три мускетара, Гроф Монте Кристо
 Александар Дима Син (1824—1895), француски књижевник, аутор романа Дама с камелијама,